Stone (engelska="sten") är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Stone
 Barton W. Stone
 Biz Stone
 David Stone
 
 Emma Stone
 Freddie Stone
 Genevra Stone
 
 Harlan Fiske Stone
 Henry Stone
 I.F. Stone
 Jennifer Stone
 Joanna Stone-Nixon
 John Marshall Stone
 Lara Stone
 Lee Stone
 Lewis Stone
 Lucy Stone
 Margareta Stone
 Mark Stone
 Matt Stone
 Michael Stone (ishockeyspelare)
 Michael Stone
 Milburn Stone
 Missy Stone
 Nicholas Stone
 Nikki Stone
 Oliver Stone
 Ormond Stone
 Paula Stone
 Philip Stone
 Richard Stone
 Richard Stone (politiker) (1928–2019), amerikansk politiker
 Robert Stone
 Roger Stone
 Rosie Stone
 Sean Stone
 Sharon Stone
 Sly Stone
 Sylvia Stone
 Tom Stone
 Vet Stone
 
 Yael Stone

Se även 

 Stone (band)
 Stone (enhet)

Engelska efternamn